Az alábbiakban a a Svájci Államszövetség elnökeinek listája található 1848-tól napjainkig. Bemutatja a Szövetségi Tanácsának, Svájc héttagú végrehajtó testületének elnöklő tagját.

A Szövetségi Közgyűlés által egy évre megválasztott konföderációs elnök vezeti a Szövetségi Tanács üléseit, és különleges képviseleti feladatokat lát el. Primus inter pares, a tisztségviselőnek nincs hatásköre a többi szövetségi tanácstag felett, és saját minisztériumát vezeti. Hagyomány alapján a tisztség a tagok között szolgálati idő szerint rotációs alapon váltakozik, és az előző évi alelnök lesz az elnök.

1848–1899

1900–1999

2000–jelen 

Svájc
Államfők listái